Río Bermejo puede referirse a:
 el río Bermejo (Bolivia y Argentina), el mayor curso de agua del Gran Chaco;
 el río Bermejo (Cuyo) es el nombre dado al curso superior del río Desaguadero; o
 el río Bermejo (Santa Cruz), es un río del departamento de Santa Cruz, Bolivia.